Зураб (Заурбек) Майранович Хромаев (9 января 1947, Белорусская ССР — 30 апреля 2019) — советский баскетболист, а впоследствии советский и украинский баскетбольный тренер и функционер. Как игрок — бронзовый призёр чемпионата СССР (1972) с клубом СКА (Киев), серебряный призёр Спартакиады народов СССР (1971) со сборной Украинской ССР, чемпион Украинской ССР (1970) с клубом «Автомобилист» (Ворошиловград). Как тренер работал с клубами СКА (Киев), ЦСКА, «Будивельник», сборными СССР и Украины. Со сборной СССР серебряный призёр чемпионата мира 1990 года, сборную Украины в 1997 году впервые в её истории вывел в финальную часть чемпионата Европы. Кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер СССР и Украины. Президент Федерации баскетбола Украины (2003—2007).

Биография 
Родился в 1947 году в Белоруссии. Отец Зураба, осетин по национальности, служил начальником погранзаставы на границе с Польшей, проходившей по Неману. Там же он женился на будущей матери Зураба Катерине, дочери грузина и украинки. Когда мальчику было семь лет, его семья переехала в Северную Осетию. В годы жизни в Орджоникидзе Зураб полюбил баскетбол. При небольшом для этого вида спорта росте () сильными сторонами его игры стали дальние броски и высокая скорость (за которую тренер Владимир Шаблинский прозвал Хромаева «конькобежцем»).

Окончив 11-летнюю школу в Орджоникидзе, Хромаев поехал в Душанбе, где работал тренер Александр Клименко, у которого юноша мечтал играть. Однако оказалось, что Клименко уже переехал в Луганск на Украине. Отучившись год в институте физкультуры в Душанбе, Хромаев в 1968 году приехал в Луганск, но Клименко, тренировавший местный «Автомобилист», его в команду не взял; по собственным словам Хромаева, в клубе уже был сыгранный состав, где ему не оказалось места. Юноша вернулся в Орджоникидзе, где окончил работу над высшим образованием, и затем вторично отправился в Луганск, на этот раз получив место в команде.

В составе «Автомобилиста» Хромаев стал чемпионом Украинской ССР, играл в Спартакиаде народов УССР и стартовал в чемпионате СССР, но в это время на него обратил внимание другой украинский клуб — СКА (Киев). Поскольку Хромаев был в призывном возрасте, его определили на прохождение службы в армейский клуб. Выступая за СКА, он стал бронзовым призёром чемпионата СССР 1972 года, выиграл чемпионат Вооружённых сил СССР и Спартакиаду союзных армий. В составе сборной Украины — серебряный призёр Спартакиады народов СССР 1971 года.

В 26 лет познакомился в Киевском дворце спорта со своей будущей женой Аллой, которой тогда было 16 лет. Свадьба с Аллой состоялась после того, как девушка забеременела; в браке у Хромаевых родился сын Тимур.

Тренерскую работу Хромаев начал в середине 1970-х годов как тренер команды Общества глухих. В 1976 году был направлен министерством обороны СССР в распоряжение Южной группы войск в Венгрию для формирования там баскетбольных команд. С этого момента начал тренировать на постоянной основе и в 1981 году вошёл в тренерский штаб киевского СКА. Позже работал в московском ЦСКА, куда с помощью Хромаева из киевского «Строителя» был переведён Александр Волков; также организовал переход в ЦСКА с Украины Валерия Гоборова.

Вместе с Владасом Гарастасом в конце 1980-х годов тренировал сборную СССР, с которой участвовал в частности в чемпионате мира 1990 года. К этому времени многие ведущие игроки СССР выступали в зарубежных клубах, и в сборной не было ни одного литовца; Украина, напротив, была представлена сразу шестью игроками. Когда советская сборная не смогла выиграть чемпионат мира, оставшись на втором месте, в Госкомспорте СССР возложили вину на украинских игроков, после чего Хромаев заявил, что намерен добиваться выхода киевских клубов из чемпионата СССР и проведения отдельного чемпионата Украины.

С начала 1990-х годов Хромаев был главным тренером киевского «Строителя» (переименованного в «Будивельник»), приняв пост у Виктора Боженара. С распадом СССР и началом проведения чемпионатов Украины «Будивельник» под его руководством четырежды становился национальным чемпионом. Одновременно Хромаев деятельно участвовал в создании Федерации баскетбола Украины, её вхождении в международные структуры, формировании первых украинских сборных. Став первым главным тренером национальной сборной Украины, в 1997 году вывел её в первый за независимую историю страны чемпионат Европы.

Возглавлял Федерацию баскетбола Украины, но в 2007 году из-за проблем со здоровьем (сахарный диабет) вынужден был оставить этот пост. Умер в апреле 2019 года на 73-м году жизни.

Примечания 

Баскетболисты СССР
Игроки БК СКА Киев
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры Украины
Тренеры мужской сборной СССР по баскетболу
Тренеры мужской сборной Украины по баскетболу
Тренеры БК «Будивельник»
Тренеры БК ВПВО Киев
Заслуженные тренеры Украины
Баскетбольные функционеры Украины
Выпускники вузов Владикавказа
Умершие от сахарного диабета